Сезон 1995/96 Чешской экстралиги — 3-й чемпионат Чешской экстралиги. Второй год подряд чемпионом стал клуб «Петра Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Хемопетрол Литвинов».

Формат 
В связи с расширением участников чемпионата до 14 команд, система розыгрыша изменилась: на 1-м этапе 14 команд провели по 40 матчей, по итогам которых 4 команды сразу вышли в четвертьфинал плей-офф. Команды, занявшие места с 5-го по 12-е, играли в предварительном раунде плей-офф. Серии плей-офф игрались до 4-х побед, кроме предварительного раунда и матчей за бронзовые медали. Чемпионом второй раз подряд стал клуб «Петра Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Хемопетрол Литвинов». Бронзовым призёром стал клуб «Спарта Прага».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

1-й раунд 
Злин — Железарны Тршинец — 3:0 (4:1, 6:3, 3:2)

Славия Прага — Пльзень — 3:0 (4:2, 7:2, 5:3)

Оломоуц — Дукла Йиглава — 1:3 (2:5, 5:3, 1:3, 3:5)

Польди Кладно — Витковице — 3:1 (4:2, 4:3 Б, 0:4, 3:2)

Четвертьфиналы 
Спарта Прага — Дукла Йиглава — 4:0 (2:1, 6:2, 5:2, 5:4 ОТ)

Петра Всетин — Польди Кладно — 4:0 (3:0, 4:3 ОТ, 4:2, 2:1)

Ческе-Будеёвице — Славия Прага — 4:0 (5:3, 3:2, 4:3, 5:1)

Хемопетрол Литвинов — Злин — 4:1 (6:3, 2:3 ОТ, 3:2 Б, 3:2, 3:2)

Полуфиналы 
Спарта Прага — Хемопетрол Литвинов — 2:4 (4:1, 4:6, 1:4, 5:0, 1:6, 4:5 Б)

Петра Всетин — Ческе-Будеёвице — 4:0 (4:0, 5:2, 3:2, 4:1)

Финал 
Петра Всетин — Хемопетрол Литвинов — 4:1 (1:2, 8:1, 6:1, 4:1, 2:1)

За 3-е место 
Спарта Прага — Ческе-Будеёвице — 2:0 (5:2, 3:2)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Виктор Уйчик (Славия) — 37 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Роман Чехманек, Иво Пешат

Защитники

Антонин Ставьяна, Алексей Яшкин, Иржи Вебер, Ян Срдинко, Станислав Павелец, Томаш Якеш, Павел Аугуста

Нападающие

Иржи Допита, Ростислав Влах, Томаш Сршень, Андрей Галкин, Роман Стантиен, Збинек Маржак, Михал Томек, Алеш Полцар, Алеш Зима, Мирослав Барус, Иван Паделек, Давид Грушка

Тренер — Хорст Валашек

Переходный турнир

Ссылки 
 Сезон 1995/96 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
1995 год в хоккее
1996 год в хоккее